L'Appel est un tableau de Paul Gauguin conservé au musée d'art de Cleveland.

Notes et références

Liens externes 

Tableau de Paul Gauguin
Tableau réalisé en 1902
Femme dans la peinture
Polynésie française dans la peinture
Œuvre conservée au Cleveland Museum of Art